Kidd est un nom propre.

Patronyme 

 Brian Kidd (né en 1949), footballeur anglais ;
 Bill Kidd (né en 1943), skieur alpin américain ;
  (né en 1943), athlète, enseignant universitaire et auteur canadien ;
 Carol Kidd (née en 1945), chanteuse britannique de jazz ;
 Chip Kidd (né en 1964), auteur et illustrateur américain ;
 Isaac C. Kidd (1884–1941), amiral américain ;
 James Kidd (1872-1928), homme politique britannique ; 
 James Hutton Kidd (1877-1945), horticulteur et leader communautaire de Nouvelle-Zélande ;
 Jason Kidd (né en 1973), joueur américain de basket-ball ;
 John Kidd (1775–1851), médecin, chimiste et géologue britannique ;
 Johnny Kidd (1935–1966), de son vrai nom Frederick Heath, chanteur et guitariste britannique de rock'n'roll ;
 Margaret Kidd (1900-1989), avocate écossaise ;
 Michael Kidd (né en 1919), chorégraphe, acteur et réalisateur américain ;
Sue Monk Kidd (née en 1948), écrivaine américaine ;
 Warren Kidd (né en 1970), joueur américain de basket-ball ;
 William Kidd (1645–1701), pirate écossais.

Divers 
 Alex Kidd, première mascotte de l'éditeur de jeux vidéo Sega ;
 Kidd's Orange Red, cultivar de pomme ;

Titres 

 Alex Kidd in Shinobi World, jeu vidéo de plate-forme ;
 Alex Kidd in the Enchanted Castle, jeu vidéo de plate-forme ;
 Alex Kidd in Miracle World, jeu vidéo de plate-forme ;
 Joe Kidd, film américain de John Sturges, sorti en 1972 ;
 Le Capitaine Kidd, film américain de Rowland V. Lee, sorti en 1945
 Tales of Kidd Funkadelic, album de Funkadelic sorti en 1976.

Voir aussi 

 
 

Patronyme anglais